Кулабердино () — деревня в Кайбицком районе Татарстана в 11 км северней Больших Кайбиц. Входит в состав Багаевского сельского поселения.

География 
Северней деревни на расстоянии около 1,8 км протекает река Кубня.

История 
Деревня известна с периода Казанского ханства.

В конце XIX века деревня входила в Свияжский уезд.

Демография 

Национальный состав на 2010 год: русские (94%), чуваши (6%).

Интересный факт 
В Тетюшском районе Татарстана существует село Алабердино, которое в дореволюционных источниках упоминается также как Кулабердино

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района